Karl von Schleswig-Holstein-Gottorf ist der Name folgender Personen:
* Karl Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (1700–1739), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf und von Holstein-Gottorf, siehe Karl Friedrich (Schleswig-Holstein-Gottorf)
 Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (1728–1762), Kaiser von Russland und Herzog von Holstein-Gottorf, siehe Peter III. (Russland)